Чернаи () — венгерская фамилия.

Известные носители 
 Чернаи, Паль (1932—2013) — венгерский футболист и тренер.
 Чернаи, Тибор (1938—2012) — венгерский футболист.